Haquino (também grafado como Haakon,  Håkon, Hakon ou Haco) é um nome norueguês. Pode se referir a:
 
 Rei Haakon I da Noruega
 Rei Haakon Magnusson da Noruega
 Rei Haakon II da Noruega 
 Rei Haakon III da Noruega 
 Rei Haakon IV da Noruega 
 Rei Haakon V da Noruega 
 Rei Haakon VI da Noruega
 Rei Haakon VII da Noruega
 Príncipe herdeiro Haakon Magnus da Noruega
Haakon, o Poderoso

Desambiguação